Avshar är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Ararat, i den centrala delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Jerevan. Avshar ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Avshar är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Avshar. Närmaste större samhälle är Ararat,  kilometer sydost om Avshar.

Trakten runt Avshar består i huvudsak av gräsmarker. Runt Avshar är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Ararat (provins)